Людми́ла Кали́нина: 
 
 Калинина, Людмила Вадимовна (род. 1968) — российская легкоатлетка, двукратный чемпион мира по суточному бегу.
 Калинина, Людмила Ивановна (1915—2014) — советский и российский офицер-танкист.